Oxyuranus microlepidotus, conhecida como taipan-do-interior, taipan-ocidental, cobra-de-escamas-pequenas, ou cobra-feroz, é uma serpente extremamente venenosa do género Oxyuranus endémica da região semiárida centro-oriental da Austrália. Os aborígenes australianos que vivem nessas regiões deram-lhe o nome Dandarabilla. A espécie foi descrita pela primeira vez por Frederick McCoy em 1879 e depois por William John Macleay em 1882, mas durante os 90 anos seguintes permaneceu um mistério para a comunidade científica. Não foram encontrados mais espécimes e praticamente nada foi adicionado ao conhecimento que se tinha sobre esta espécie até o seu redescobrimento em 1972.

A taipan-do-interior é considerada a cobra mais venenosa do mundo; com base na dose letal mediana da toxina em camundongos, seu veneno, gota por gota, é de longe o mais tóxico de todos os venenos de serpente - muito mais do que o das serpentes-marinhas- sendo também o mais tóxico dos venenos de répteis quando testado em culturas de células de coração humano. Ao contrário da maioria das serpentes, a taipan-do-interior é uma especialista na caça de mamíferos pelo que seu veneno é especialmente eficaz para matar espécies de sangue quente. Estima-se que uma mordida possui letalidade suficiente para matar pelo menos, 100 homens adultos e, dependendo da natureza da mordedura, pode ser fatal em somente 30 a 45 minutos, se a vítima não for tratada.
É uma serpente extremamente rápida e ágil, podendo atacar instantaneamente e com grande precisão, mordendo frequentemente várias vezes num mesmo ataque e injetando veneno em todas elas.

Embora seja extremamente venenosa e uma atacante capaz, e ao contrário da mais agressiva taipan-costeira, esta serpente é tímida e solitária, preferindo evitar problemas. Ataca geralmente apenas quando se sente ameaçada, como forma de defesa. A palavra "feroz" num dos seus nomes alternativos descreve o veneno e não o seu temperamento.

Elapidae
Répteis descritos em 1879
Répteis da Austrália